Jeļena Ostapenko era la campionessa in carica del Torneo di Wimbledon 2014 - Singolare ragazze, ma non ha preso parte a questa edizione.

Sof'ja Žuk ha conquistato il titolo battendo in finale Anna Blinkova con il punteggio di 7-5, 6-4

Teste di serie

  Markéta Vondroušová (primo turno)
  Xu Shilin (secondo turno)
  Dalma Gálfi (primo turno)
  Anna Kalinskaja (primo turno)
  Katie Swan (quarti di finale)
  Usue Maitane Arconada (terzo turno)
  Charlotte Robillard-Millette (secondo turno)
  Miriam Kolodziejová (primo turno)

  Sofia Kenin (terzo turno) 
  Tereza Mihalíková (terzo turno) 
  Fanny Stollár (terzo turno) 
  Anna Blinkova (finale) 
  Luisa Stefani (primo turno) 
  Julieta Lara Estable (primo turno) 
  Pranjala Yadlapalli (secondo turno) 
  Zheng Wushuang (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2015